

Дани сећања 

1220-е пне.

fr:1225 av. J.-C.